Pénélope est un prénom féminin. Il peut aussi désigner :

Mythologie 
 Pénélope est l'épouse d'Ulysse.
 Pénélope est une nymphe, mère du dieu Pan.

Musique 
 Pénélope (1913) est un opéra de Gabriel Fauré, livret de René Fauchois.
 Penelope est un groupe de punk québécois.
 Pénélope est une chanson de Georges Brassens.
 Pénélope est une chanson de Ricet Barrier.

Cinéma 
 Penelope (1966) est un film américain de Arthur Hiller avec Natalie Wood.
 Pénélope (2006) est un film américain de Mark Palansky, avec Christina Ricci et James McAvoy.

 L’Aaton Penelope est une caméra  destinée à la prise de vues cinématographique fabriquée par Aaton.

Série télévisée 
 Pénélope est une série télévisée d'animation française.

Ornithologie 
 Penelope est un genre d'oiseaux de la famille des Cracidés.
 L'appellation Pénélope est un nom vernaculaire d'oiseaux de la sous-famille des Pénélopinés.

Botanique
 'Penelope', cultivar de rosier (Pemberton, 1924).

Astronomie 
 Pénélope est un astéroïde.

Navire 
 La Pénélope est une frégate de la classe Armide en service dans la Marine française sous le premier Empire.
 Penelope A, dernier nom en exploitation du ferry .

Informatique 
 Penelope est une extension pour le client de messagerie électronique .

Personnalités 
 , comtesse du Devonshire (1563-1610).
 Penelope Delta, auteur grec (1874-1941).
 Penelope Fillon (née en 1956)
 , parolier de San Francisco (1958-).
 Penelope Ann Miller, actrice américaine (1964-).
 Penélope Cruz, actrice espagnole (1974-).
 Penelope Keith, actrice anglaise.
 Pénélope McQuade, animatrice télé du Québec.
 Pénélope Bagieu, illustratrice et dessinatrice de bandes dessinées françaises

Personnages de fiction 
  est un personnage des .
 Penelope Garcia est un personnage de la série américaine Esprits criminels.

Toponyme 
 Penelope, une ville du comté de Hill au Texas, aux États-Unis.

Prénom grec
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme